Втора македонска футболна лига 2006/07 е петнадесети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 5 август 2006 г. до 26 май 2007 г. Групата е съставена от 12 отбора. Шампион е тимът на Милано Куманово.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бараж за промоция

Бараж за оставане

Бележки 
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони